

Geografia 
 Heim – comune della Norvegia nella contea di Trøndelag

Persone 
 Albert Heim (1849-1937) – geologo svizzero
 Aribert Heim (1914-1992) – medico austriaco
 Bruno Bernard Heim (1911-2003) – arcivescovo cattolico svizzero
 Burkhard Heim (1925-2001) – fisico tedesco
 Ferdinand Heim (1895-1971) – generale tedesco 
 François Joseph Heim (1787-1865) – pittore francese
 Heinric Heim (1893–...) – calciatore svizzero
 Marie Heim-Vögtlin (1845-1916) – medico e scrittrice svizzera
 Roger Heim (1900-1979) – botanico francese
 Scott Heim (1966) – scrittore statunitense